Anton Igorevitch Zlobine - en russe,  et en anglais :  - (né le  à Moscou en Russie) est un joueur russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Spartak Moscou, il est sélectionné au , en  par le OHK Dinamo au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010. Lors de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey, il est choisi en première ronde en quinzième position par les Cataractes de Shawinigan. Il part alors en Amérique du Nord pour jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, les Penguins de Pittsburgh le sélectionnent au sixième tour au cent-soixante-treizième rang.
Zlobline a marqué le but gagnant de la Coupe mémorial 2012 opposant les Cataractes de Shawinigan aux Knights de London.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune. Il prend part à la Super Série Subway 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ || 59|| 23|| 22|| 45|| 28|| 12|| 5|| 1|| 6|| 2
|-
| 2011-2012 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ || 66|| 40|| 36|| 76|| 50|| 11|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2012 || Cataractes de Shawinigan || Coupe Memorial || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 3|| 4|| 7|| 0
|-
| 2012-2013 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 61|| 29|| 62|| 91|| 43|| 10|| 2|| 8|| 10|| 4
|-
| 2013-2014 || Nailers de Wheeling || ECHL || 10 || 5 || 6 || 11 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 46 || 8 || 11 || 19 || 16 || 15 || 6 || 4 || 10 || 4
|-
| 2014-2015 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 12|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Nailers de Wheeling|| ECHL|| 41|| 10|| 13|| 23|| 25|| 14|| 6|| 2|| 8|| 8
|-
| 2016-2017 || Dinamo Balachikha|| VHL || 35|| 9|| 11|| 20|| 14|| 19|| 2|| 3|| 5|| 18
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou|| KHL|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4||| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Bouran Voronej|| VHL || 26|| 6|| 10|| 16|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 2||| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Bouran Voronej || VHL || 12|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 24|| 2|| 2|| 4|| 6|| 6|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2018-2019 || Khimik Voskressensk || VHL || 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 14|| 2|| 1|| 3|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2019-2020 || Khimik Voskressensk || VHL || 42|| 8|| 8|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 19|| 1|| 0|| 1|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2020-2021 || Khimik Voskressensk || VHL || 22|| 4|| 6|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Zaouralye Kourgan || VHL || 21|| 3|| 5|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || AKM Toula || VHL || 17|| 2|| 10|| 12|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Cracovia || PHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2022-2023 || Saryarka Karaganda || Kazakhstan ||  || || || || ||

Références 

Naissance en février 1993
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage de l'OHK Dinamo
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Zaouralye Kourgan